El término Grupo hidróforo intenta ser una traducción del término Hydrophore. Sería más correcto hablar de "Equipo de Presión", comúnmente llamado también "Grupo de Presión", que es el aparato compuesto de una bomba (normalmente centrífuga), un calderín o depósito acumulador, un presostato y un cuadro eléctrico.

Este equipo, conectado a una red de abastecimiento de agua o a un depósito acumulador, se encarga de mantener la presión en un intervalo de valores a su salida, arrancando la bomba cuando la demanda de caudal lo requiere. Se utiliza habitualmente en el suministro de edificios con plantas a una altura tal que la presión del agua en la red de abastecimiento no es suficiente para garantizar su abastecimiento o el de aparatos que requieran ciertas condiciones (algunos electrodomésticos, calentadores de agua, entre otros).
 

Abastecimiento
Sistemas de bombeo